Carl Harries ist der Name folgender Personen:

 Carl Dietrich Harries (1866–1923), deutscher Chemiker
 Carl Frederik Harries (1872–1938), dänischer Inspektor von Grönland